Герб муниципального образования «Краснобо́рского муниципальный район» Архангельской области Российской Федерации.

Герб Красноборского района утверждён в мае 2011 года решением 14-й сессии Собрания депутатов муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

Описание герба 
«В рассечённом червлёном и серебряном поле на узкой оконечности — две сосны, всё переменных цветов».

История и обоснование символики герба 
Впервые вопрос о создании герба Красноборского района возник в 2004 году, а период создания новой региональной символики Архангельской области. Дебаты о необходимости создания герба района протекали более семи лет. 

В 2009 году администрация района создала комиссию по разработке герба, которая в свою очередь обратилась в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с просьбой о создании герба района.

В ноябре 2010 года Геральдический совет предложил два варианта герба района, созданных на основе исторического герба города Красноборска (ныне село), который был утверждён императрицей Екатериной Великой 2 октября 1781 года вместе с другими городами Вологодского наместничества и имел следующее описание:

"Двѣ краснаго цвѣта сосны, въ серебряномъ полѣ. В верхней части щита — Герб Вологды: «В красномъ полѣ щита видна выходящая из облака рука, держащая золотую державу с серебрянымъ мечемъ».

В мае 2011 года на 14 сессии Совета депутатов герб Красноборского района был утверждён.

Герб Красноборского района подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

См. также 
 Гербы районов Архангельской области
 Гербы населённых пунктов Архангельской области

Примечания

Источники 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Герб Красноборска

Гербы районов Архангельской области
Гербы с изображением сосны